«Mistaken for Strangers» — песня американской инди-рок группы The National, изданная в качестве первого сингла с их альбома Boxer 30 апреля 2007 года в Великобритании и 1 мая в США.

История 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями.
Роб Шеффилд из журнала Rolling Stone и Луис Паттисон из газеты The Guardian высоко оценили песню как одну из лучших в альбоме Boxer, а Паттисон добавил, что песня «мрачно велика». Хезер Фэрес из Allmusic сказала, что песня затрагивает ту сторону группы, которую можно принять за Joy Division. Деннис Сканлэнд из Music Emissions сказал, что это «потрясающе красивая и оптимистичная песня, которая претендует на звание лучшего трека в этом году». Ян Коэн из журнала Stylus Magazine также высоко оценил трек, отметив работу вокалиста Мэтта Бернингера и ударника Брайана Девендорфа.

Список треков 
UK CD (BBQ 405CD)
 «Mistaken for Strangers» — 3:31
 «Blank Slate» — 3:17
 «Santa Clara» — 4:06

UK and US 7" vinyl (BBQ 405)
 «Mistaken for Strangers» — 3:31
 «Blank Slate» — 3:17

Признание 
По данным AcclaimedMusic.net.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Official band website
 
 

Песни инди-рока